Josef Suk je ime in priimek dveh znanih glasbenikov:

 Josef Suk (skladatelj) (1874 - 1935), češki skladatelj
 Josef Suk (violinist) (1929 - 2011), češki violinist, skladateljev vnuk